Вое́нное По́ле — бывший остановочный пункт Московской Окружной железной дороги. Располагался на 44-м километре между станциями Пресня и Серебряный Бор. Получил название по находившемуся рядом Военному полю. Ни одно из сооружений остановочного пункта не сохранилось. В настоящее время примерно на его месте располагается платформа Зорге МЦК.

История 

Военное Поле было одним из двух изначально задуманных остановочных пунктов Московской Окружной железной дороги. Своё название он получил по прилегающему Военному полю — артиллерийскому полигону на Ходынском поле, где в XIX — начале XX века располагались военные лагеря. Предположительно, полустанок предназначался для обслуживания этих лагерей.

К о.п. относилось как минимум 3 постройки: пассажирское здание (вокзал), жилой дом 6-го типа и отхожее место с ламповой. Часть помещений пассажирского здания отводилось для устройства централизации, предназначение которого неизвестно. Предположительно, оно должно было обслуживать подъездные пути, которые планировалось построить от Военного Поля. Однако эти планы так и не были реализованы.

О.п. встречался на картах до 1950-х годов. Примерно в то же время были ликвидированы и военные лагеря, а на их месте развернулось многоэтажное жилищное строительство. Здание вокзала остановочного пункта долгое время было заброшено. По воспоминаниям старожилов, пассажирское здание было снесено в середине 1980-х годов. Жилой дом просуществовал, по разным данным, до конца 1980-х, либо до начала 2000-х. В 2016 году в 150 метрах от полустанка Военное Поле была построена платформа Зорге. Военное Поле является единственным остановочным пунктом Московской Окружной железной дороги, от которого не сохранилось ни одной оригинальной постройки.

Постройки

Пассажирское здание 
Пассажирское здание полустанка было построено по индивидуальному проекту архитектора А. Н. Померанцева. Оно представляло собой сложное в плане сооружение с переменной этажностью и богатым декором, напоминавшее терем. На сторону проезда выходило крыльцо с шатровой кровлей и шпилем. За крыльцом находились сени, куда выходило окно кассы. Сени сообщались с залом ожидания для пассажиров I и II классов и с залом для пассажиров III класса. Зал I и II классов находился в основном объёме пассажирского здания, в северо-западной его части. Его окна, выходившие к железнодорожным путям, декорировались наличниками в виде кокошников и пилястрами. Зал I и II классов сообщался с дамской и мужской комнатами. Зал III класса находился в отдельном объёме со стороны проезда, три его окна имели такое же оформление, как и у зала I и II классов. Между залами ожидания находилась широкая лестница, ведущая на второй этаж. В юго-западной части здания со стороны путей располагался подъёмник для багажа, доставлявший грузы на второй этаж, сообщавшийся мостиком с перроном. У подъёмника находилась служебная лестница. В помещениях второго этажа располагались контора начальника станции, телеграф и верхняя часть подъёмника. Башенка с высокой кровлей в юго-западной части здания отводилась для поста централизации: на втором этаже должны были размещаться компенсаторы, а на третьем — аппараты централизованного управления стрелками и сигналами. Подвал здания отводился под технические помещения. Там размещались нефтяной двигатель для подъёмника и оборудование пневматического водоснабжения системы Гантке.

Жилой дом 

Жилой дом, располагавшийся неподалёку, относился к типу № 6 и предназначался для проживания сотрудников полустанка. На первом этаже размещалась квартира начальника станции и его 1-го помощника. Квартира начальника располагалась в несколько выступающем объёме и имела отдельный вход со стороны путей. На эту же сторону выходило и широкое окно квартиры. Над входом в квартиру начальника нависал эркер второго этажа, имевший отдельную кровлю. Справа от квартиры начальника была квартира его 1-го помощника, попасть в неё можно было через вход с задней стороны здания и общий коридор. На первом этаже также размещались комнаты дворника, сторожа и уборная. На второй этаж вела общая лестница. Там, прямо над квартирой начальника станции, располагалась квартира его 2-го помощника. На втором этаже также размещались комнаты старшего телеграфиста, младшего телеграфиста, сигналиста и жандарма. Верхнюю часть второго этажа занимал отштукатуренный карниз. Над квартирой 2-го помощника со стороны путей возвышался отштукатуренный фронтон с двумя небольшими слуховыми окнами. Цоколь здания также был покрыт штукатуркой. Остальная поверхность стен была облицована декоративным кирпичом. Над кровлей дома возвышалось множество печных труб с фигурными металлическими завершениями.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Москвы
 Улица Военное Поле

Примечания

Литература 
 
 

Станции Малого кольца Московской железной дороги
Закрытые остановочные пункты
Недействующие железнодорожные станции и платформы Москвы